Masindray – comune del distretto di Antananarivo Avaradrano, Madagascar
Masindray – comune del distretto di Soavinandriana, Madagascar